Исландия принимала участие в конкурсе песни Евровидение с 1986 года, не принимала участия в 1998 году и 2002 году.

За 30 лет участия Исландия в финале получила 1314 баллов, а в полуфинале (за исключением 1996 года) — 1004 балла.

Участники 
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Четвертое место
  Пятое место
  Последнее место 
  Автоматический проход в финал
  Не прошла в финал
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшееся участие

Фотогалерея

Примечания